Édouard de Reszké (1853-1917), chanteur d'opéra (basse) polonais,
 Jean de Reszke (1850–1925), chanteur d'opéra (ténor) d'origine polonaise,
 Joséphine de Reszke (1845–1891), chanteuse d'opéra (soprano) polonaise.